Oppenheim, családnév

Földrajz
 Oppenheim, település az Amerikai Egyesült Államokban, New York államban, Fulton megyében
 Oppenheim, település Németországban, Rajna-vidék-Pfalz tartományban